Nikołaj Czernyszewski – rosyjski filozof, socjalista
 Czernyszewskaja – stacja linii Kirowsko-Wyborskiej petersburskiego metra
 Czernyszewskij – osiedle typu miejskiego w Jakucji
 Czernyszewskoje – miejscowość w Rosji, położona w obwodzie kaliningradzkim

Zobacz też 
 Czernyszewsk
 Janusz Czerniszewski